De hoofdklasse was de op twee na hoogste afdeling van het Nederlandse handbal bij de heren op landelijk niveau. In het seizoen 2005/2006 werd Hypotheekbanque/V en S Gr. en Internos kampioen en promoveerden naar de eerste divisie. AHC-Kolping 2, Soluna/Olympia, BFC 2 en EDH degradeerden naar de regioklasse.

Opzet 
 De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de eerste divisie (mits er niet al een hogere ploeg van dezelfde vereniging in de eerste divisie speelt).
 De ploegen die als een-na-laatste (elfde) en laatste (twaalfde) eindigen degraderen rechtstreeks naar de regioklasse.

Hoofdklasse A

Teams

Stand

Hoofdklasse B

Teams

Stand

Zie ook 
 Eredivisie (mannenhandbal) 2005/06
 Eerste divisie (mannenhandbal) 2005/06

Handbal in 2005
Handbal in 2006